MAP3K10 («митоген-активируемая белковая киназа киназы киназы 10»;  ) — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа семейства MAP3K, продукт гена MAP3K10.

Структура 
MAP3K10 состоит из 954 аминокислот, молекулярная масса 103,7 кДа. Описана единственная изоформа.

Функция 
Белок, кодируемый геном MAP3K10, также часто обозначается MLK2. Член семейства MAP3K серин/треониновая протеинкиназ. MAP3K10 активирует киназы MAPK8/JNK1 и MKK4/SEK1. В свою очередь эта киназа сама может быть активирована JNK-киназами. MAP3K10 предпочтительно функционирует в сигнальных путях JNK, играет роль в апоптозе нейрональных клеток, индуцированным фактором роста нервов.

Взаимодействия 
MAP3K10 взаимодействует со следующими белками:

 CDC42,
 гентингтин,
 KIF3A, 
 MAPK8IP1, 
 MAPK8IP2 и
 NEUROD1.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Митоген-активируемые протеинкиназные каскады и участие в них Ste20-подобных протеинкиназ. Е. С. Потехина, Е. С. Надеждина. Успехи биологической химии, т. 42, 2002, с. 235—223556.

Митоген-активируемые протеинкиназы
КФ 2.7.11